Мечел:
 «Мечел» — российская компания в горнодобывающей и металлургической отраслях.
 «Мечел» — название хоккейного клуба «Челмет» из г. Челябинска в 1990-2012 гг.
 «Мечел» — молодёжный хоккейный клуб из г. Челябинска.
 «Мечел» — дворец спорта в Челябинске.
 «Мечел» — 23-й Отряд специального назначения ВВ МВД РФ.